Mstislav est un patronyme et un prénom slave. 

Des princes de la Rus' de Kiev ont porté ce nom
 Mstislav de Tchernigov le Téméraire (+1036), fils de Vladimir le Grand ;
 Mstislav I le Grand, de Kiev (+1132), dernier souverain de la Rus' kiévienne unie ;
 Mstislav II de Kiev (? - 1172)
 Mstislav III Boris de Kiev (Mstislav Romanovitch le Vieux)
 Mstislav Rostislavitch (Mstislav le Brave) de Smolensk (* v. 1143 - +1180)
 Mstislav le Téméraire, de Novgorod (+1228)
 Mstislav Danylovitch (+après 1300)

Ce prénom est aussi celui de Mstislav Rostropovitch (musicien).